Олешня — річка, що протікає у Сумській області України, права притока річки Ворскли;
 Олешня — річка, що протікає у Сумській області України, притока річки Псла.
 Олешня — річка, що протікає у Київській області України, притока річки Вересня